Lunda – dzielnica Sztokholmu
 Lunda – afrykańskie państwo plemienne istniejące od XV w. na terenie obecnej Demokratycznej Republiki Konga
 Lunda – lud afrykański mieszkający w Angoli, Zambii i Demokratycznej Republiki Konga
 Lunda – płaskowyż w Angoli i Demokratycznej Republiki Konga
 Lunda – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Ohio
 język lunda – język z rodziny bantu, używany w Zambii, Angoli i Demokratycznej Republice Konga

 Lunda Południowa – prowincja w Angoli
 Lunda Północna – prowincja w Angoli
Lunda - jezioro w Demokratycznej Republice Konga